Кобылаш — имя собственное; распространено в виде фамилий.* Кобылаш, Вадим (род. 1983) — молдавский регбист.
 Кобылаш, Сергей Иванович (род. 1965) — советский и российский военачальник.